Ами́нов (Ами́нова) — русская фамилия. Известные носители:

Аминов 
 Аминов, Ага Агакерим оглы (1888—1921/1922) — министр торговли и промышленности АДР.
 Аминов, Адольф Иванович (1806—1884) — генерал-адъютант.
 Аминов, Владислав Викторович (род. 1977) — российский пловец.
 Аминов, Густав Густавович (1805—1868) — Георгиевский кавалер; полковник; № 8208; 26 ноября 1849.
 Аминов, Зариф Хурамшович (1916—1974) — полный кавалер ордена Славы.
  (род. 1963) — гендиректор телерадиокомпании «Новый Век», заслуженный работник культуры Республики Татарстан.
 Аминов, Иоганн-Фридрих-Густав Александрович (1844—1899) — генерал-лейтенант, участник Туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов, Куопиоский губернатор.
 Аминов, Лерон Халитович (род. 1933) — председатель исполкома Салаватского горсовета депутатов трудящихся (1970—1972).
 Аминов, Магомед-Загид Амиршейхович (1938—1996) — лакский поэт, переводчик и литературовед, критик, журналист, педагог.
 Аминов, Маил Султанович (1932—2007) — советский и российский учёный.
 Аминов, Махмут Шаймарданович (1925—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Аминов, Миннетдин Гильметдинович (1922—1969) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Аминов, Немат Аминович (1937—2005) — народный писатель Узбекистана.
 Аминов, Рим Файзрахманович (род. 1941) — советский и российский актёр.
 Аминов, Файзрахман Абдрахманович (1908—1984) — татарский советский художник, иллюстратор.
 Аминов, Халлак (1915—1993) — Герой Советского Союза.

Аминова

См. также 
 
 Аминовы — дворянский род, угасший в XVIII веке, но положивший начало ветви Аминофф